La Bulgarie est subdivisée en 264 obchtini (pluriel d'« opština », terme traduisible par « municipalité »), réparties entre 28 oblasti (pluriel d'« oblast », terme désignant une subdivision plus ou moins équivalente à une province ou à un département).



Liste en rapport avec la Bulgarie